Kiss Me, Kate (musical) - musical uit 1948
 Kiss Me Kate (film) - film uit 1953, gebaseerd op de musical
 Kiss Me Kate (1964) - televisiefilm
 Kiss Me Kate (1968) - televisiefilm
 Kiss Me Kate (Lavvi Ebbel) - album uit 1982